Akronim -{CFS}- ima više značenja:

Hronični sindrom zamora,  - -{CFS}-, je psihički poremećaj koji karakterišu prolongirana letargija, niska energija, nesanica i apatija
Kubna stopa po sekundi,  - -{CFS}-, je jedinica brzine protoka.